Thomas Robins ist der Name folgender Personen:

* Thomas Robins (Erfinder) (1868–1957), US-amerikanischer Erfinder
 Thomas Robins (Schauspieler), neuseeländischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Thomas Robbins